Remo, modalidade desportiva
 Remo (navegação), instrumento utilizado para movimentar uma embarcação

Entidades
 Clube do Remo, clube esportivo paraense
 Remo (empresa), fabricante de material para instrumentos de percussão

Pessoas
 Remo Januzzi, ex-futebolista brasileiro
 Rómulo e Remo, personagem lendária relacionada com a fundação de Roma

Outros
 Remo (satélite), um satélite natural do asteroide 87 Sylvia

Ligações externas
 

Desambiguação